Molekulska formula -{C8H10}- se može odnositi na:

 Ciklookta-1,3,6-trien
 Etilbenzen
 M-Ksilen
 O-Ksilen
 P-Ksilen